Dicks ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Dicks (* 1934), englischer Fußballspieler und -trainer
 David Dicks (* 1978), australischer Segler
 Harro Dicks (1911–2013), deutscher Opernregisseur
 Julian Dicks (* 1968), englischer Fußballspieler
 Norman D. Dicks (* 1940), US-amerikanischer Politiker
 Terrance Dicks (1935–2019), britischer Schriftsteller und Drehbuchautor
 Terry Dicks (* 1937), britischer Politiker
 Trudi Dicks (* 1940), namibische Künstlerin
 Walter Dicks (1913–2012), deutscher Opernsänger

Dicks ist der Spitzname folgender Personen:
 Edmond de la Fontaine (* 1823, † 1891), luxemburgischer Jurist und Autor

Dicks bezeichnet außerdem:

 The Dicks, eine US-amerikanische Punkrock-Band

Siehe auch:
 Diggs
 Dix
 Dick